Карпообра́зные  — отряд лучепёрых рыб (Actinopterygii). Характеризуются наличием веберова аппарата; плавательный пузырь соединён с кишечником. Преимущественно пресноводные рыбы. 
Число видов в отряде составляет около 15 % всех костных рыб.
Среди карпообразных имеются растительноядные, хищные и всеядные.
Многие карпообразные имеют большое промысловое значение. Специально разводятся во многих рыбоводческих хозяйствах.

В пресных водах России — около 110 видов карпообразных.

Описание 
К этому отряду относится большинство пресноводных представителей класса лучепёрых рыб. Длина варьирует от 1 см (Paedocypris progenetica из Юго-Восточной Азии) до 3 м (Catlocarpio siamensis также из Юго-Восточной Азии). Они обитают на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды. Представители отряда карпообразных распространены в водоёмах Европы (331), Азии (3232), Африки (543 вида), Северной (394) и Южной (2) Америки. Несмотря на значительные различия в условиях и образе жизни, в строении и форме тела, все они обладают целым рядом общих признаков. К числу наиболее важных относится наличие у подавляющего большинства рыб плавательного пузыря, соединяющегося с пищеварительным трактом, и своеобразного «веберова аппарата», служащего для восприятия давления воды. Брюшные плавники у них в большинстве своем расположены за грудными. Челюсти не несут зубов, зато имеются сильные зубы на нижних глоточных костях жаберного аппарата, образующие глоточный жевательный аппарат. Тело, как правило, покрыто чешуей, у очень немногих голое; голова голая; жирового плавника нет, рот более или менее выдвижной и нередко снабжен усиками; плавательный пузырь подразделен на два или более отделов.

Размножение 
У большинства карпообразных клейкая икра откладывается на камни или растительность. Икра некоторых видов, например, белого амура (Ctenopharyngodon idella), развивается в толще воды. Своеобразно размножение горчака (Rhodeus sericeus), который длинным яйцекладом откладывает икру в мантийную полость двустворчатых моллюсков. У некоторых видов родительское поведение высоко развито. Например, чёрный толстоголов (Pimephales promelas), северный семотилус (Semotilus atromaculatus) и другие американские карповые строят гнездо и заботятся о кладке. Среди карповых встречаются и «кукушки», подбрасывающие свою икру в гнезда других рыб. Для некоторых карповых характерно образование межвидовых и межродовых гибридов. Известны искусственно полученные карасекарповые гибриды. Некоторые из них плодовиты и несколько раз ошибочно описывались как самостоятельные виды.

Классификация 
В отряде 13 современных семейств с 489 родами и 4423 видами и 1 ископаемое семейство:
 Надсемейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Надсемейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство Botiidae
 Семейство Vaillantellidae
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство

Значение 
Многие карпообразные служат объектом промысла.

Примечания 

 
Отряды лучепёрых рыб